«La Concordia» puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 La Concordia, capital del cantón La Concordia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador.
 La Concordia, corregimiento de Colombia.
 La Concordia, municipio de  México.
 La Concordia, municipio de Nicaragua. 
 La Concordia, localidad de Uruguay.
 La Concordia, parroquia del estado Táchira en Venezuela.

Iglesias 
 Nuestra señora de la Concordia, templo católico de la ciudad de Puebla. 
 Santuario de la Concordia, templo católico de la ciudad de Orizaba.